Jain et Jaïn peut faire référence à :

Patronyme 
 , un patronyme indien ;
 Bapsy Jain, auteure indienne.
 Essie Jain, une auteur-compositeur-interprète anglaise.
 Meenakshi Jain, politologue et historienne indienne.
 Rajiv Jain (1964-), directeur de la photographie indien.

Pseudonyme 

 Jain, pseudonyme de Jeanne Galice (1992-), une chanteuse française ;

Religion 
 un jaïn, adepte du jaïnisme, religion de l'Inde ;

Divers 
 JAIN, sigle pour Java API for Integrated Networks, un langage informatique orienté objets.

Notes et références 

Homonymie de patronyme indien